Натуральне число 250
 250 рік до нашої ери
 250 рік нашої ери